Де́рево жи́зни (древо жизни, райское древо, , Эц ха-Хайим) — библейский образ из Книги Бытия, дерево посреди райского сада, плоды которого дают вечную жизнь, посаженное Богом наряду с Деревом познания добра и зла. Упоминается также в библейской Книге Притчей Соломона (15:4).

В Ветхом Завете 

Во 2-й главе Книги Бытия говорится:

Первому человеку было запрещено вкушать плоды с Дерева познания добра и зла (); плоды Дерева жизни запрещены не были. Во время изгнания из рая после грехопадения Адам и Ева теряют доступ к этому дереву.

Древо жизни упоминается в пятой главе неканонической Второй Книги Еноха

В Новом Завете 
В Новом Завете, в Апокалипсисе, Древо жизни — это дерево посреди рая (Небесного Иерусалима). 

«Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия» (). 

«Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева — для исцеления народов» ().

В раввинизме 
Согласно еврейскому комментарию, Дерево жизни символизирует Тору, о которой сказано в Притчах Соломоновых: . По этой причине деревянный валик, на который наматывается пергаментный свиток Торы, называется «Эц а-хаим» — «Дерево жизни», а ручки, прикреплённые к нему для разматывания свитка, украшаются изображениями плодов граната — общераспространённого символа жизни на Древнем Ближнем Востоке.

В Книге Притчей Соломона также говорится: «Кроткий язык — древо жизни» (Прит. 15:4).

Согласно традиционному еврейскому толкованию, Дерево жизни покрывает своей живительной тенью Эдемский сад, куда попадают души праведников. Оно благоухает пятьюстами тысячами различных ароматов, и его сладостный запах достигает края света. Под Деревом жизни сидят праведники, которые толкуют и учат Тору из уст Самого Всевышнего, обитающего среди них.

В каббале о Древе жизни также говорится:
92. Рав Паалим он и Мекабциэль — Многодейственное и Собирающее это высокое древо, самое большое из всех. Из какого места вышло оно? Из какой ступени произошло? Вновь указывает нам источник — из Мекабциэль, потому что он — высшая ступень, скрытая, которой никто не видел. Всё есть в ней, она собирает в себе весь высший свет. И всё исходит из неё. (Книга «Зоар»). В данном отрывке имеется в виду, что древо — высшая ступень познания для существ нашего мира. С ним связано конечное исправление («гмар тиккун»), полное исправление всех свойств в конечном состоянии мироздания.

В славянской народной традиции 

В славянской народной традиции Дерево жизни () — вариант мирового древа, в книжности и фольклоре — мотив, отражающий представления о библейском древе жизни, посаженном Богом среди рая (Бытие 2.9). Фольклорный мотив, восходящий к дохристианской мифологии, отражает представление о трёхчастном мировом дереве, моделирующем мир (ср. древо с «тремя корыстями» и «трёхугодливое древо» украинских и русских песен, где в кроне обитает сокол, в стволе — пчёлы, у корней — бобры и т. п.).

Взгляд критической школы 
Поскольку представление о древе жизни существовало у многих древних народов, существует мнение, что оно было заимствовано евреями у вавилонян.

В одном из древнейших иранских преданий о рае рассказывается, между прочим, о двух чудесных деревьях, из которых одно отличалось способностью уничтожать боли и страдания человеческие, другое же обладало соком Haoma, который живым оставлял бессмертие, а мёртвым возвращал жизнь. В ещё более первобытном виде представление о древе жизни встречается в индийских Ведах; это дерево носит в себе все семена растительного царства, разбросанного в мире; оно же, как дерево мировое, некогда доставило и тот материал, из которого были сооружены земля и небо.

Однако, даже если признать это утверждение правильным, идея древа познания не могла быть заимствована ни у вавилонян, ни у других древних народов Азии, поскольку ни у одного из них она не встречается. Не упоминается древо познания и в семитических, в частности, ассиро-вавилонских преданиях, в то время как представление о древе жизни приняло в них несколько иной характер, чем у евреев. В земном вавилонском раю были «вода жизни» и «растение, которое превращало старца в молодого», причем Утнапиштимy и его жене вовсе не было запрещено пользоваться живой водой и плодами от этого растения. Однако другой весьма древний вавилонский миф о герое Адапе сообщает, что Адапе позволено было созерцать все тайны земли и неба, но ему же было запрещено божественным отцом его Эа вкушать от «пищи жизни» и пить «воду жизни». «Когда ты явишься пред лицо Ану, — говорит Эа своему сыну Адапе, — они поднесут тебе пищу смерти, но ты не ешь; они поднесут тебе воду смерти, но ты не пей». Адапа повинуется, но впоследствии оказывается, что бог Ану предлагал ему пищу жизни и воду жизни, Адапа же, не зная этого, отказался от этих драгоценных даров, вследствие чего человечество лишилось бессмертия.

Ввиду того, что библейский рассказ о райских деревьях резко отличается от всех других аналогичных повествований, библейские критики Будде и Гункель полагали, что в первоначальном рассказе  фигурировало только одно дерево, а именно древо познания, так как первоначальный автор этого рассказа ни в коем случае не мог бы допустить, чтобы первому человеку было разрешено пользоваться плодами от древа жизни наравне с плодами других деревьев.

В искусстве

Примечания

Источники

Ссылки 
 Древо жизни // Православная Богословская Энциклопедия. Том 5. Издание Петроград. Приложение к духовному журналу «Странник» за 1904 г.

Сюжеты Книги Бытия
Понятия и термины в Библии
Растения в мифологии
Адам и Ева
Мировое древо
Откровение Иоанна Богослова
Рай
Эдем
Бессмертие